

Sport
 Acronimo di Athlītikī Enōsis Kōnstantinoupoleōs (Unione Sportiva di Costantinopoli), società polisportiva di Atene, in Grecia

Codici 
 AEK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aseki (Papua Nuova Guinea)